Costly ist der Familienname von:
 Carlo Costly (* 1982), honduranischer Fußballspieler
 Marcel Costly (* 1995), deutscher Fußballspieler